Kollerup Sogn henviser til flere artikler:
 Kollerup Sogn (Jammerbugt Kommune) – et sogn i Jammerbugt Kommune og i Hanherred Provsti
 Kollerup Sogn (Vejle Kommune) – et sogn i Vejle Kommune og i Vejle Provsti